Melanto (filla de Deucalió).
 Melanto (filla de Doli).
 Melanto (fill de Laocoont)